Lotterie steht für:
 Lotterie, Glücksspiel
 Lotterie (Entscheidungstheorie), gedankliches Konstrukt
 Lotterie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 The Lottery, Kurzgeschichte der US-amerikanischen Schriftstellerin Shirley Jackson (dt. Die Lotterie)

Siehe auch:

 Lotto